Matapan (rt)
 Matapan (moneta)
 Bitka kod Matapana 1717.
 Bitka kod Matapana 1941.
 HMS Matapan (D43), britanski razarač